Goris bezeichnet:

 Goris, eine Stadt in der armenischen Provinz Sjunik

Goris ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Goris (* 1956), deutsche Journalistin
 Martinus Goris († 1632), niederländischer Jurist und Politiker
 Rob Goris (1982–2012), belgischer Straßenradrennfahrer
 Wouter Goris, niederländischer Philosoph